Покер банка е термин, който се среща предимно в сферата на онлайн покера и представлява паричната сума, с която разполага даден играч в покер зала. С тази сума той може да закупува чипове и до голяма степен да преценява в кои игри или турнири да участва. Много е важно да се спазват определени правила, за да не се стига до бърза загуба на вложените средства.

Управление на покер банката 
В покера съществено значение има управлението на покер банката. При него играчът, съобразявайки се с големината на покер капитала си, определя на кои лимити да играе и на кои не. Управлението на покер банката дава отговор на въпросите колко сме готови да загубим без да се разорим, колко от покер печалбата си сме готови да вложим в покер развитие и колко е допустимо да изхарчим за развлечение. Според това дали се играят кеш игри или турнири (SNG, MTT или други), има различни стратегии за управление на покер банката. При кеш игрите е добре да се играят такива лимити, при които с покер банката си играчът да си позволи минимум 25 пълни бай-ина (buy-in). Ако той разполага с $50 покер банка, трябва да играе лимити, при които целият бай-ин от 100 големи блайнда да не надхвърля $2 (50:25). Което означава, че трябва да се играе на лимити от максимум $0,01/$0,02. Препоръчително е в турнирите на много маси да се разполага с покер банка, която е с над 150 пълни бай-ина. При SNG са достатъчни и 30.

Видове управление на покер банката 
Най-общо управлението на покер банката може да се раздели на нормално, консервативно и агресивно.

В зависимост колко добре може да играете на даден лимит, коефициентът на възвръщаемост е 5 – 10%, което ще рече, че ако сме инвестирали $100, ще имаме между $5 и $10 печалба. Играчите, които достигат подобна възвръщаемост е добре да се придържат към нормалното управление на банката, а именно:

 Kеш игри – 25 пълни стака
 SNG – 30 бай-ина
 MTT – 150 бай-ина

В случай, че възвръщаемостта на инвестицията е под 5%, е добре да се приложи консервативното управление, при което играчът може да си позволи:

 Kеш игри – 30 пълни стака
 SNG – 40 бай-ина
 MTT – 200 бай-ина

Играчите, които имат над 10% възвръщаемост, е препоръчително да се придържат към агресивното управление на банката, а именно да си позволят по-високи лимити:

 Kеш игри – 15 пълни стака
 SNG – 20 бай-ина
 MTT – 100 бай-ина

Безплатна покер банка 
За разлика от [казино|казината на живо], където играчи се привличат не с парично изразени бонуси, а най-често чрез предлагане на безплатни напитки и храна, то в интернет подобен род парични бонуси са често срещана практика. Много покер сайтове предлагат безплатна стартова покер банка на начинаещите играчи. Тя най-често представлява малка сума в размер до $50 и дава шанс на новобранците да започнат покер кариерата си, без да влагат лични средства. Всеки покер сайт, предоставящ безплатна покер банка на играчите, има различни условия към потребителите си относно използването на този вид бонус без депозит. Като най-честите от тях са, че бонусът може да се използва само в покер игри и не може да се изтегли и ползва за други цели. Също така безплатната покер банка не трябва да се играе на високи лимити и да се изразходва на един път. Тя се дава с цел играчът да натрупа опит и възможно по най-рационалния начин да я използва и доизгради, спечелвайки допълнителни средства от игрите. Много често освен тези $50, които са бонус без депозит, играчите получават и свободен достъп до безплатно покер училище, в което има видео уроци, онлайн статии, книги и др., с които играчите да се запознаят с базовите стратегии.

Източници 

Покер